Nendza ist der Name von Orten
 Nędza, der deutsche Name einer Stadt in Oberschlesien, Polen

Nendza ist der Familienname folgender Personen:
 André Nendza (* 1968), deutscher Jazzmusiker
 Jürgen Nendza (* 1957), deutscher Schriftsteller